Jméno Tomáš Řehák nese více osobností:
 Tomáš Řehák (knihovník) (* 1964) – český manažer, pedagog, skautský instruktor; ředitel Městské knihovny v Praze a člen Rady ČT
 Tomáš Řehák (fotbalista) (* 1982) – český fotbalista